Église Saint-Pie-X de Forest
 Église Saint-Pie-X de Todoque
 Église Saint-Pie-X de Toulon